Георги Калайджиев може да се отнася за:

 Георги Калайджиев (р. 1947) – български цигулар и благодетел;
 Георги Калайджиев (р. 1957) – български лекар – хирург и онколог, професор по медицина;
 Георги Калайджиев (р. 1984) – български футболист.